Franciaország
Saint-Vincent-des-Prés, település Sarthe megyében
Saint-Vincent-des-Prés, település Saône-et-Loire megyében